Villotte ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Villotte im Département Vosges
 Villotte-sur-Ource im Département Côte-d’Or
 Villotte-Saint-Seine im Département Côte-d’Or
 Villotte-sur-Aire im Département Meuse
 Villotte-devant-Louppy im Département Meuse
 Luxémont-et-Villotte im Département Marne